Río Urbión kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Río Urbión (vattendrag i Spanien, Kastilien och Leon), Provincia de Burgos, 
 Río Urbión (vattendrag i Spanien, La Rioja), Provincia de La Rioja, 

Robotskapade Spanienförgreningar